Артур Наполеон Реймонд Робинсон (; 16 декабря 1926, Калдер-Холл, Тобаго — 9 апреля 2014, Порт-оф-Спейн) — президент государства Тринидад и Тобаго с 19 марта 1997 года по 17 марта 2003 года, премьер-министр с 18 декабря 1986 года по 17 декабря 1991 года.

Биография 

Окончил Лондонский (1949 год) и Оксфордский университеты (1955) в Британии. Работал в качестве юриста в Тобаго.

Первоначально был членом партии «Народное национальное движение» премьер-министра Эрика Уильямса, в 1956 г. был назначен казначеем партии.

В 1958—1961 гг. — член федерального парламента, с 1961 по 1971 год и с 1976 по 1980 гг. — член Палаты представителей от избирательного округа Ист-Тобаго.

 1961—1967 гг. — министр финансов,
 1967—1970 гг. — министр иностранных дел Тринидада и Тобаго.

В 1970 г. в знак протеста против расовой политики Уильямса покинул ряды Национального движения и основал Комитет демократических гражданских действий (Action Committee of Democratic Citizens), вместе с которым в альянсе с оппозиционной Демократической рабочей партией безуспешно пытался бойкотировать выборы 1971 г. После выборов основал Демократический конгресс действий, который в 1976 г. завоевал два места в парламенте страны. В 1971—1986 гг. был председателем этой партии. В 1980—1986 гг. являлся председателем Палаты собрания Тобаго.

Перед выборами 1981 г. создал из представителей ряда оппозиционных партий коалицию под названием Национальный альянс для реконструкции. Однако она потерпела поражение на всеобщих выборах. Но уже на местных выборах 1983 г. оппозиционный альянс стал победителем, в 1986 г. Альянс завоевал абсолютное большинство на выборах в Палату представителей (33 из 36 мандатов), которое сохранял до 2001 г. Робинсон стал его первым председателем, занимая этот пост до 1992 г.

C 18 декабря 1986 по 17 декабря 1991 гг. — премьер-министр. При попытке государственного переворота в июле 1990 года ранен в ногу. Проявил личное мужество, когда, находясь в заложниках у путчистов, вместо обращения по радио в прямом эфире к армейским частям с просьбой прекратить огонь по захваченному парламенту обратился с призывом атаковать во всю мощь, за что был избит мятежниками.

В ноябре 1995 г. был назначен на должность министра по особым делам и делам Тобаго; оставался на этой должности до своего избрания на пост президента.

На выборах в 1997-м за него проголосовало 69 % избирателей.

Источники 
 http://www.ttparliament.org/members.php?mid=26&pid=12&id=ANR01
 http://www.nalis.gov.tt/Research/SubjectGuide/Biographies/BiographiesPR/tabid/291/Default.aspx?PageContentID=482

Президенты Тринидада и Тобаго
Премьер-министры Тринидада и Тобаго
Министры иностранных дел Тринидада и Тобаго
Министры финансов Тринидада и Тобаго
Политики XX века
Премьер-министры, вступившие в должность в 1986 году
Президенты, вступившие в должность в 1997 году
Выпускники Оксфордского университета
Выпускники Лондонского университета